Giappone
 Stazione di Yatsu – stazione ferroviaria della prefettura di Akita
 Stazione di Yatsu – stazione ferroviaria della prefettura di Chiba